Петровский сельский совет (, ) — согласно законодательству Украины — административно-территориальная единица в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым, расположенная в северо-западной части района в степной зоне полуострова. Население по переписи 2001 года — 11958 человек.

К 2014 году состоял из 8 сёл:

 Ближнее
 Известковое
 Красная Поляна
 Кремневка

 Миролюбовка
 Новоэстония
 Петровка
 Пушкино

История 
Время образования Петровского сельсовета пока точно не установлено, видимо, это произошло в 1950-е годы, поскольку на 15 июня 1960 года он уже существовали в его составе числились следующие населённые пункты:

 Анастасьево
 Беседино
 Ближнее
 Бутовка
 Известковое
 Карповка
  
 Карьерное
 Красная Поляна
 Красный Строитель
 Кремневка 
 Миролюбовка 
  
 Новоэстония
 Петровка
 Пушкино
 Разино
 Ястребовка

К 1 января 1968 года ликвидированы Анастасьево, Бутовка и Красный Строитель; Карповка, Разино и Ястребовка переданы в Александровский сельский совет, к 1977 году упразднены Беседино и Карьерное и совет обрёл современный состав. С 12 февраля 1991 года сельсовет в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 
 
 

Сельские советы Красногвардейского района (Крым)